Les Porcii Catones sont des plébéiens romains membres d'une branche de la gens des Porcii. Cette famille est originaire de Tusculum, municipe du Latium, depuis des générations.

 Marcus Porcius Cato, dit Caton l'Ancien ou Caton le Censeur, consul en 195  puis censeur en 184 
 Marcus Porcius Cato Licinianus, fils du précédent et de sa première épouse Licinia, juriste.
 Marcus Porcius Cato, fils du précédent, consul en 118 av. J.-C., mort pendant son consulat.
 Caius Porcius Cato, frère du précédent, consul en 114 av. J.-C.
 Marcus Porcius Cato Salonianus, fils de Caton l'Ancien et de sa deuxième épouse Salonia
 Lucius Porcius Cato, fils du précédent, consul en 89 av. J.-C.
 Marcus Porcius Cato (père de Caton le Jeune), frère du précédent
 Marcus Porcius Cato, fils du précédent, dit Caton le Jeune ou Caton d'Utique.
 Marcus Porcius Cato, fils du précédent
 Porcia Catonis, sœur du précédent et femme de Marcus Junius Brutus
 Marcus Porcius Cato, consul suffect en 36 ap. J.-C.

Le père de Caton l'Ancien a acquis la réputation d'un soldat valeureux, son bisaïeul a reçu une récompense de l'État pour avoir tué cinq soldats à cheval dans une bataille. Nonobstant, avant Caton l'Ancien, les membres de la gens Porcia n'ont encore jamais exercé une magistrature romaine. Quand Caton commence sa carrière politique dans la capitale, il est un  ; son sentiment de se trouver dans une position injuste et la conviction de sa supériorité sur ses opposants politiques contribuent à stimuler son ambition. De ses débuts en politique jusqu'à sa mort, on le tient non seulement pour le chef de sa famille, mais aussi pour le fondateur de la gens Porcia.

Les mâles des trois générations précédant la naissance de Caton l'Ancien ont reçu le nom de Marcus Porcius, et selon Plutarque, Marcus Porcius Cato porte au début le cognomen de «  » ; il va toutefois adopter le cognomen de « Caton » («  »), qui indique une sagesse pratique unie à une sagacité politique naturelle et à l'habitude de gérer les affaires civiles et administratives.